Серта́н:
 Сертан — одно из названий Альфа Рака
 Сертан — засушливая степь во внутренних районах Бразилии
 Сертан — город в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул
 Сертан — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Каштелу-Бранку.
 Сертан-ди-Сенадор-Помпеу — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сеара.